Dresdner Straße steht für:

 Dresdener Straße in Berlin-Kreuzberg, siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Kreuzberg
 Dresdner Straße in Coswig, Sachsen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Coswig (Sachsen)
 Dresdner Straße in Dresden (mehrfach):
 im Stadtbezirk Loschwitz, siehe Liste der Kulturdenkmale in Hosterwitz und Liste der Kulturdenkmale in Pillnitz
 in der Ortschaft Cossebaude, siehe Liste der Kulturdenkmale in Cossebaude
 in der Ortschaft Langebrück, siehe Liste der Kulturdenkmale in Langebrück
 Dresdner Straße (Freital) in Freital
 Dresdner Straße in Leipzig, siehe Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Zentrum-Ost
 Dresdner Straße in Meißen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Meißen (rechtselbisch)
 Dresdner Straße in Radebeul, siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul (Gemarkung)
 Dresdner Straße in Radeburg, siehe Liste der Kulturdenkmale in Radeburg
 Dresdner Straße in Steinigtwolmsdorf, siehe Liste von Kulturdenkmalen in Steinigtwolmsdorf
 U-Bahn-Station Dresdner Straße, U-Bahn-Station in Wien